Алтайский край включает следующие населённые пункты:
18 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
12 городов,
6 посёлков городского типа;
 1598 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).

В списках населённые пункты распределены по 9 городам краевого значения, 1 ЗАТО и 59 районам, на уровне организации местного самоуправления по 10 городским округам, 2 муниципальным округам и 57 муниципальным районам.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города краевого значения (городские округа)

город Барнаул

город Алейск

город Белокуриха

город Бийск

город Заринск

город Новоалтайск

город Рубцовск

город Славгород

город Яровое

ЗАТО (городской округ)

посёлок Сибирский

Районы 

Административные районы называются сельскими.

Алейский

Алтайский

Баевский

Бийский

Благовещенский

Бурлинский

Быстроистокский

Волчихинский

Егорьевский

Ельцовский

Завьяловский

Залесовский (Залесовский МО)

Заринский

Змеиногорский

Зональный

Калманский

Каменский

Ключевский

Косихинский

Красногорский

Краснощёковский

Крутихинский

Кулундинский

Курьинский

Кытмановский

Локтевский

Мамонтовский

Михайловский

Немецкий национальный

Новичихинский

Павловский

Панкрушихинский

Первомайский

Петропавловский

Поспелихинский

Ребрихинский

Родинский

Романовский

Рубцовский

Смоленский

Советский

Солонешенский

Солтонский

Суетский

Табунский

Тальменский

Тогульский

Топчихинский

Третьяковский

Троицкий

Тюменцевский

Угловский

Усть-Калманский

Усть-Пристанский

Хабарский

Целинный

Чарышский (МО Чарышский район)

Шелаболихинский

Шипуновский

См. также 
 Городские населённые пункты Алтайского края
 Административно-территориальное деление Алтайского края
 Сельсоветы и поссоветы Алтайского края

Примечания 

Алтайский край